Hybla bezeichnet:

 Hybla Megale beziehungsweise Hybla Heraia, eine antike Siedlung bei Ragusa/Sizilien
 Hybla Geleatis beziehungsweise Hybla Gereatis, eine antike Siedlung bei Poternò/Sizilien
 Hybla, einen aufgrund falscher Überlieferung angenommener antiker Ort, wirklich jedoch Megara Hyblaea